Dwingelo steht für:
 Dwingelo (Adelsgeschlecht), niederländisch-niedersächsisches Adelsgeschlecht
 Hof Dwingelo, Burgmannshof in der Ritterstraße 9 in der Stadt Haselünne, Landkreis Emsland, Niedersachsen

Siehe auch:
 Dwingeloo (Begriffsklärung)